Reidsville – città statunitense nella Carolina del Nord
Reidsville – città statunitense nella Georgia